Закария I — один из католикосов Кавказской Албанской церкви (годы неизвестны), его имя стоит на девятом месте в списке католикосов Мхитара Гоша.

См. также 
 Григорис (святой)
 Давид (католикос Албании)

Примечания 

Церковные деятели Кавказской Албании